Григорий Сергеевич Могильченко (1900—1976) — новатор колхозного производства, председатель колхоза им. Серго Орджоникидзе Лозовского района Харьковской области УССР.

Дважды Герой Социалистического Труда (1948, 1958).

Биография 
Родился 30 декабря (17 декабря по старому стилю) 1900 года в селе Катериновка Лозовского района Харьковской области.

В 1926-1929 председатель Екатериновского сельсовета.

С 1929 года председатель колхоза им. С. Орджоникидзе Лозовского района Харьковской области. Под руководством Могильченко колхоз стал одним из передовых хозяйств республики. В 1967 году колхоз был награждён орденом Ленина.

Член КПСС с 1949 года. Делегат XXI—XXII и XXIV-го съездов КПСС. Депутат Верховного Совета УССР 3—8-го созывов. Делегат Украинского (1969) и 3-го Всесоюзного съездов колхозников (1969).

Умер Григорий Сергеевич 18 августа 1976 года.

Награды 
 Дважды Герой Социалистического Труда:
 07.05.1948 — за высокие урожаи пшеницы,
 26.02.1958 — за успехи в развитии сельского хозяйства.
 Награждён 2 орденами Ленина, орденами Октябрьской Революции, Трудового Красного Знамени, Красной Звезды, Дружбы народов, медалями СССР, а также медалями ВСХВ и ВДНХ.

Память 
 Украинский писатель Павел Оровецкий написал книгу «Григорій Могильченко».
 На родине Могильченко Г. С. установлен бронзовый бюст.
В селе https://uk.m.wikipedia.org/wiki/Катеринівка_(Лозівський_район) названа улица.

Примечания

Ссылки 
 
 
 Наградное дело Могильченко Григория Сергеевича. Украинская ССР, Лозовский район, колхоз им. Орджоникидзе. Указ от 26 февраля 1958 г., Российский государственный архив экономики

Дважды Герои Социалистического Труда
Делегаты XXI съезда КПСС
Делегаты XXII съезда КПСС
Делегаты XXIV съезда КПСС